Borély et Borrély sont deux patronymes français qui peuvent notamment désigner :

Patronymes 
 Nom d'une famille de négociants marseillais dont :
 Nicolas Borély qui fit construire un hôtel particulier à l'angle de la rue Vacon et de la rue Saint-Ferréol ;
 Louis Borély, frère de Nicolas, qui commença la construction du château Borély ;
 Louis Joseph Denis Borély, fils de Louis, qui acheva la construction du château familial ;
 Marthe Borély née Marthe Trial (1880-1955), une femme de lettres et critique littéraire française ;
 Maria Borrély, née Maria Brunel (1890-1963), une romancière française.

Toponymes liés à la famille marseillaise 
 Le château Borély construit par la famille Borély dans les quartiers sud de Marseille ;
 Le parc Borély attenant au château éponyme ;
 Le Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, situé dans le château Borély, appelé souvent Musée Borély ;
 L'hippodrome Marseille Borély.

Autres